Catê — futebolista brasileiro
 Beruni — cidade usbequistanesa, historicamente chamada Cate ou Kat(h)
 Kate — editor de texto